Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1978./79. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Hvar.

Ljestvica 

 Naprijed (Vis) je odustao od natjecanja u drugom dijelu sezone.

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat smanjen i nakošen * - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1978. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1979. godina 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 88 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 34-36 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 58-60 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 10614, god. XXXVII, izdano 24. svibnja 1979., str. 11 (Sport), preuzeto 3. travnja 2021. 
  

1978-79
Split
1978-79 Split